La circonscription d'Oulu () est l'une des 13 circonscriptions électorales pour les élections parlementaires en Finlande.

Présentation 
La circonscription couvre la ville d'Oulu et toute la région du Ostrobotnie du Nord, ce qui correspond aux villes suivantes :Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Hyrynsalmi, Ii, Kajaani, Kalajoki, Kempele, Kuhmo, Kuusamo, Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, Paltamo, Pudasjärvi, Puolanka, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Rantsila, Reisjärvi, Ristijärvi, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, Sotkamo, Suomussalmi, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala et Ylivieska.

Élections de 1954 à 2019

Députés élus 2019-2023 

Les députés élus pour la législature 2019–2023 sont:

 Pekka Aittakumpu (Kesk.)
 Olli Immonen (PS.)
 Katja Hänninen (Vas.)
 Janne Heikkinen (Kok.)
 Mikko Kinnunen (Kesk.)
 Merja Kyllönen (Vas.)
 Hanna-Leena Mattila (Kesk.)
 Raimo Piirainen (SDP.)
 Jenni Pitko (Vihr.)
 Juha Pylväs (Kesk.)
 Antti Rantakangas (Kesk.)
 Hanna Sarkkinen (Vas.)
 Jenna Simula (PS.)
 Juha Sipilä (Kesk.)
 Mari-Leena Talvitie (Kok.)
 Tytti Tuppurainen (SDP.)
 Sebastian Tynkkynen (PS.)
 Ville Vähämäki (PS.)

Anciens députés 

 Matti Ahde (SDP, 1970–1973, 2003–2011)
 Juhani Alaranta (Kesk., 1983–1999)
 Eeli Erkkilä (ML, 1951–1963)
 Kusti Eskola (ML, 1945–1962)
 Satu Haapanen (Vihr., 2011–2015)
 Hanna Halmeenpää (Vihr. 2015–2019)
 Erkki Haukipuro (Kesk., 1966–1973)
 Kauko Hjerppe (SKDL, 1966–1972, 1975–1978)
 Tytti Isohookana-Asunmaa (Kesk., 1983–2003)
 Marisanna Jarva (Kesk., 2015–2019)
 Risto Kalliorinne (Vas., 2011–2015, 2019)
 Tapio Karjalainen (SDP, 1995–2003)
 Matti Kekkonen (Kesk., 1958–1970)
 Urho Kekkonen (ML, 1936–1956)
 Arvo Kemppainen (SKDL, 1979–1991)
 Inkeri Kerola (Kesk., 1999–2015)
 Niilo Keränen (Kesk., 1999–2003, 2015–2019)
 Pentti Kettunen (SMP, 1983–1987, 1989–1991; PS, 2011–2015)
 Martti Korhonen (Vas., 1999–2015)
 Timo Korhonen (Kesk. 2007–2019)
 J. Juhani Kortesalmi (SMP, 1970–1989)
 Esko Kurvinen (Kok., 1999–2007, 2011–2015)
 Eero Lattula (Kok., 1972–1983)
 Pentti Liedes (SKDL, 1954–1966, 1970–1983, 1983–1985)
 Pirkko Mattila (PS, Sin., 2011–2019)
 Yrjö Murto (SKDL, 1948–1963)
 Heikki Mustonen (SKDL, 1966–1979, 1983, 1985–1987)
 Eija Nivala (Kesk., 2018)
 Eemil Partanen (Kesk., 1954–1972)
 Ulla Parviainen (Kesk., 2015–2019)
 Ahti Pekkala (Kesk., 1970–1986)
 Erkki Pulliainen (Vihr., 1987-2011)
 Matti Ruokola (Kesk., 1970–1975, 1979–1983)
 Niilo Ryhtä (Kesk., 1948–1967)
 Eino Siuruainen (Kesk., 1987–1991)
 Ilmari Sormunen (SKDL, 1945–1951)
 Eero Suutari (Kok., 2011–2019)
 Vappu Säilynoja (SKDL, 1979–1991)
 Ville Tikkanen (SDP, 1966–1970, 1970–1975)
 Tapani Tölli (Kesk., 2003–2019)
 Mirja Vehkaperä (Kesk., 2007–2018)
 Juhani Vähäkangas (SKDL/Vas., 1978–1995)

Références

Liens externes 

Circonscription d'Oulu